Stazione di Misato – stazione ferroviaria giapponese a Misato
Stazione di Misato – stazione ferroviaria giapponese a Komoro
Stazione di Misato – stazione ferroviaria giapponese a Inabe